Huancavelicani – abitanti di Huancavelica
Huancavelicani – abitanti di Regione di Huancavelica